Jægerspris eller Jägerspris kan syfta på:
Jægerspris – en tätort i Hornsherred i Frederikssunds kommun på Sjælland i Danmark
Jægerspris Bugt - en bukt i Isefjorden, Danmark 
Jægerspris slott – ett danskt slott i Hornsherred, Frederikssunds kommun
Jægerspris kommun – en tidigare kommun i Frederiksborg amt, Danmark